Basté bzw. Basté ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Basté (1834–nach 1855), deutscher Tänzer, Schauspieler und Theaterleiter
 August Basté (unbekannt–1873), deutscher Schauspieler
 Charlotte Basté (1867–1928), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Basté (1818–1897), deutscher Schauspieler und Prinzipal
 Franz Wallner-Basté (1896–1984), deutscher Übersetzer, Autor, Publizist, Rundfunkintendant und Senatsrat in Berlin
 Frida Basté (unbekannt–nach 1902), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Basté (1837–1891), deutscher Tänzer und Schauspieler
 Julius Basté (unbekannt–1847), deutscher Theaterleiter
 Käthe Basté (1876–nach 1902), deutsche Schauspielerin
 Manuel Basté (1899–1977), spanischer Wasserballspieler
 Paula Basté (unbekannt–nach 1902), deutsche Schauspielerin
 Pierre Baste (1768–1814), französischer General und Admiral
 Theodor Basté (1830–1887), deutscher Schauspieler und Theaterleiter

Siehe auch:
 Baaste
 Bast
 Basté (Künstlerfamilie)